Příjmení Schiaparelli je italského původu, nosí jej více osobností:

 Elsa Schiaparelliová  (1890–1973), oděvní návrhářka
Ernesto Schiaparelli (1856–1928), italský egyptolog 
 Giovanni Schiaparelli (1835–1910), italský astronom

související
  přistávací modul Schiaparelli, součást sondy ExoMars 

Italská příjmení